Да́на Фе́ргюсон (; ) — канадская кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015), бронза (2019).
 : золото (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1996, в возрасте 9 лет.

Работает тренером по кёрлингу в Saville Community Sports Centre, Эдмонтон.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Вал Свитинг (Team Val Sweeting) на сайте Grand Slam of Curling
 Dana Ferguson – Curling Canada Stats Archive
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады